Sejdiu est un patronyme porté notamment par :

  (2001-), jour de football finnois ;
  (1979-), personnalité politique kossovar ;
 Fatmir Sejdiu (1951-), homme d'État kosovar, président du Kosovo ;
 Šaban Sejdiu (1959-), lutteur yougoslave spécialiste de la lutte libre.